gromada Marianów (powiat garwoliński)
 gromada Marianów (powiat opatowski)